Waterville puede hacer referencia a:

Localidades 
 Waterville, ciudad del Condado de Kerry, Irlanda;
 Waterville, ciudad de la provincia canadiense de Quebec.

Localidades estadounidenses 

 Waterville, ciudad del condado de Allamakee en el estado de Iowa;
 Waterville, ciudad del condado de Marshall el estado de Kansas;
 Waterville, ciudad del condado de Kennebec en el estado de Maine;
 Waterville, ciudad del condado de Le Sueur en el estado de Minnesota;
 Waterville, villa del condado de Oneida en el estado de Nueva York;
 Waterville, villa del condado de Lucas en el estado de Ohio;
 Waterville, pueblo del condado de Lamoille en el estado de Vermont;
 Waterville, pueblo del condado de Douglas en el estado de Washington;
 Waterville, pueblo del condado de Pepin en el estado de Wisconsin; o
 Waterville Valley, pueblo del condado de Grafton en el estado de Nuevo Hampshire.